Десета сезона америчке -{FX}- хорор-антологијске телевизијске серије Америчка хорор прича, чији су творци Рајан Мерфи и Бред Фелчак, имаће премијеру 2021. године. Првобитно заказана за 2020. годину, померена је због продукције која је прекинута као резултат тренутне пандемије ковида 19.

Чланови глумачке екипе који се враћају из претходних сезона серије су: Кети Бејтс, Лесли Гросман, Били Лурд, Сара Полсон, Еван Питерс, Адина Портер, Лили Рејб, Анџелика Рос и Фин Витрок, заједно са новим чланом ког чини Маколи Калкин.

Референце

Спољашње везе 
 
 Списак епизода серије Америчка хорор прича  на TV.com

Америчка хорор прича
Сезоне телевизијских серија 2021.